Brunskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Brunskär, Finland, Åboland,

Sverige 

 Brunskär, Kungälvs kommun, Bohuslän, 
 Brunskär, Värmdö kommun, Stockholms län,

Se även  
Brunnskär
Brudskär